176866 Kuropatkin – asteroide
 Aleksej Nikolaevič Kuropatkin – militare russo